Agatha Christie – scrittrice e drammaturga britannica

Cinema e televisione 
 Agatha Christie - La serie infernale – serie televisiva britannica
 Agatha Christie - Perché non l'hanno chiesto a Evans? – serie televisiva britannica
 Agatha Christie: 13 a tavola – film del 1985 diretto da Lou Antonio
 Agatha Christie: Delitto in tre atti – film del 1986 diretto da Gary Nelson
 Agatha Christie: Caccia al delitto – film del 1986 diretto da Clive Donner
 Agatha Christie: A Life in Pictures – film del 2004 diretto da Richard Curson Smith

Letteratura 
 Agatha Christie Award – premio letterario giapponese
 Agatha-Christie-Krimipreis – premio letterario tedesco

Musica 
 Agatha Christie – gruppo musicale russo

Videogiochi 
 Agatha Christie – serie di videogiochi
 Agatha Christie: E non ne rimase nessuno – videogioco del 2005 appartenente all'omonima serie
 Agatha Christie: Assassinio sull'Orient Express – videogioco del 2006 appartenente all'omonima serie
 Agatha Christie: Delitto sotto il sole – videogioco del 2007 appartenente all'omonima serie
 Agatha Christie: The ABC Murders – videogioco del 2009 appartenente all'omonima serie
 Agatha Christie: The ABC Murders – videogioco del 2016 appartenente all'omonima serie